Ролин () — русская и испанская фамилия. Известные носители:

 Ролин, Алексис (род. 1989) — уругвайский футболист, защитник «Насьоналя» и олимпийской сборной Уругвая;
 Ролин, Лев Николаевич (род. 1931) — советский конструктор и ракетостроитель. 
 Ролин, Николай Михайлович (1914—1977) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Ролин, Шарлотт (род. 1980) — шведская футболистка, защитник и капитан футбольного клуба «Линчёпинг» и национальной сборной Швеции.

Топонимы 
 Ролин-ди-Мора — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Рондония.